ДС, Дс, -{Ds}-, -{DS}- (и остале варијације ова два слова) може бити:

 Демократска странка, политичка странка из Србије.
 Дармштатијум (-{Ds}-), скраћеница за хемијски елемент „дармштатијум“.
 Нинтендо ДС, играчка конзола фирме Нинтендо.
 Даунов синдром, врста генетске мутације код човјека.
 -{DS}- (муниција), (-{7.92 DS}-), пољска врста противоклопне муниције.
 ДС (митраљез) (), врста совјетског тешког митраљеза из 1939. године.
 Демократе левице (), италијанска социјалистичка политичка странка.
 ДС аутомобили, француски произвођач луксузних аутомобила, који се налази у саставу ПСА групе.

Скраћенице